Maka steht für:

 Maka Systems, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Maka (Äthiopien), eine Fossilienfundstätte im Afar-Dreieck
 Maka (Biffeche), ein Ort auf der Insel Biffeche, siehe Biffeche
 Maka (Satrapie), eine Satrapie des Achämenidenreiches, siehe Liste der Satrapien und Satrapen des Achämenidenreiches#Maka/Makkasch
 Maka, tropischer Sturm, siehe Pazifische Hurrikansaison 2009 #Tropischer Sturm Maka
 Maka, ein Volk im südlichen Kamerun, siehe Makaa
 Maka Angola, eine angolanische Non-Profit-Organisation zur Stärkung der Demokratie und Information über Korruption im Land

Familienname:
 Finau Maka (* 1977), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Isitolo Maka (* 1975), tongaisch-neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer
 Jo Maka (1929–1981), guineischer Jazzmusiker
 Karl Maka (* 1944), chinesischer Schauspieler

Máka steht für:
 František Máka (* 1968), tschechischer Nordischer Kombinierer

Mąka steht für:
 Anna Mąka (* 1992), polnische Biathletin
 Marcin Mąka (* 1985), polnischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Maca